Il doppio del torneo di tennis Delray Beach International Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Doug Flach e Brian MacPhie 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (quarti di finale)

 Sébastien Lareau /  David Roditi (primo turno)
 Brandon Coupe /  Mark Merklein (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999